Triesch steht für:
 Triesch, deutscher Name der Stadt Třešť im Kraj Vysočina, Tschechien
 Driesche, in der Landwirtschaft eine ackerbaulich ungenutzte Fläche

Personen:
 Anne Sophie Triesch (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Eberhard Triesch (* 1956), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Friedrich Gustav Triesch (1845–1907), österreichischer Schriftsteller
 Irene Triesch (1875–1964), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Driesch
 Triebsch
 Trietsch